Dimmockia är ett släkte av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1904. Dimmockia ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Dimmockia